Hydra:

 Hydra — род пресноводных сидячих кишечнополостных из класса гидроидных.
Музыка
 Hydra — студийный альбом американской рок-группы Toto, выпущенный в 1979 году.
 Hydra — студийный альбом нидерландской симфоник-метал-группы Within Temptation, выпущенный в 2014 году.
 Hydra — один из псевдонимов известного транс-музыканта Стива Хелстрипа.

Технологии
 Hydra — игровой контроллер для ПК.
  — операционная система, созданная в университете Карнеги — Меллон
 Hydra 70 — американская 70-мм неуправляемая авиационная ракета.
 Hydra 100 — компьютерный чип, предназначенный для установки на материнскую плату.
 Hydra 200 — чип производства израильской компании Lucid.
 Hydra (даркнет-рынок) — российский даркнет-рынок.

См. также 
 Гидра